

Personen met als familienaam Hoste
 Adolphe Hoste (1846-1915), een Belgisch uitgever
 Eveline Hoste (1981-), een Vlaamse tv-presentatrice
 Frank Hoste (1955-), een voormalig Belgisch wielrenner
 Geert Hoste (1960-), een Vlaams humorist
 Huib Hoste (1881-1957), een Belgisch architect, ontwerper en stedenbouwkundige
 Julien Hoste (1921-2012), een Belgisch chemicus, gewoon hoogleraar en rector van de Universiteit Gent
 Julius Hoste sr. (1848-1933), een Vlaams auteur
 Julius Hoste (politicus) (1884-1954), een Belgisch liberaal politicus en minister
 Leif Hoste (1977-), een voormalig Belgisch wielrenner
 Marcel Hoste (1912-1977), een Belgisch kunstenaar 
 Phaedra Hoste (1971-), een voormalig Belgisch fotomodel en televisiepresentatrice
 Pol Hoste (1947-), een Vlaamse auteur

Plaatsnamen
 Hoste (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Hoste (Slowakije), een gemeente in Slowakije
 Malé Hoste, een gemeente in Slowakije
 Veľké Hoste, een gemeente in Slowakije